Barçac kan syfta på följande platser:

Frankrike 

 Barsac, Gironde, 
 Bersac-sur-Rivalier, departementet Haute-Vienne i regionen Nouvelle-Aquitaine,